Алекса́ндровка — село в Спасском районе Приморского края.
Входит в Александровское сельское поселение.

География 
Расположено в 60 км на север от г. Спасска-Дальнего и в 25 км на восток от озера Ханка.

Дорога к селу Александровка идёт на запад от трассы «Уссури» через село Анненка, до Анненки около 10 км, до Спасска-Дальнего около 28 км.

В двух километрах восточнее Александровки — станция Дроздов Дальневосточной железной дороги.

История 
Образовано в 1892 году как место обитания переселенцев из восточной Украины.

Население

Известные жители и уроженцы 
 Белов, Анатолий Сергеевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Александровка на Викимапии
 Официальный сайт Спасского муниципального района

Населённые пункты Спасского района (Приморский край)